

Geografia 
 Nagato – città giapponese della prefettura di Yamaguchi
 Nagato – ex città giapponese della prefettura di Nagano, oggi confluita nella città di Nagawa
 Nagato – vecchia provincia del Giappone

Persone 
 Aiura Nagato – samurai giapponese
 Akaike Nagatō – samurai giapponese
 Hiroyuki Nagato – attore giapponese

Altri 
 Nagato – nave da battaglia della marina imperiale giapponese della seconda guerra mondiale
 Nagato – personaggio di Naruto